Plusieurs cathédrales portent le nom de cathédrale Christ Church (« église du Christ » en langue anglaise), parmi lesquelles :
 la cathédrale Christ Church de Dublin en Irlande ;
 la cathédrale Christ Church de Fredericton au Canada ;
 la cathédrale Christ Church de Montréal au Canada ;
 la cathédrale Christ Church d’Ottawa au Canada ;
 la cathédrale Christ Church d’Oxford au Royaume-Uni ;
 la cathédrale Christ Church de Waterford en Irlande.

Voir aussi 
 

~
ChristChurch